Cummings kan syfta på:

 Cummings (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Cummings Col
 Cummings Cove
 Mount Cummings, Antarktis

Se även
 Cummings Island – flera

Se även
 Cummings Creek – flera
 Cummings Lake – flera

Se även
 Cumming – flera
 Cummins – flera